Brasil (código ISO 3166)
 Brigadas Revolucionárias, organização política portuguesa
 Petrobras, empresa estatal brasileira de petróleo
 Província de Brindisi, Itália (código ISO 3166-2:IT)
 Bromo, símbolo químico do
 Língua bretã (código ISO 639)

Desambiguação